Combs peut désigner :

Patronyme 

 Gilbert Raynolds Combs (1863-1934), musicien américain ;
 Holly Marie Combs (1973-), actrice américaine ;
 Jeffrey Combs (1954-), acteur américain ;
 Sean J. Combs (1969-), alias Puffy ou Puff Daddy puis P. Diddy et enfin Diddy, un rappeur américain.

Toponyme
 Combs-la-Ville, une commune de Seine-et-Marne en France,
 Combs, une localité dans l'Arkansas aux États-Unis, lieu de naissance du musicien Andy Starr,

Voir aussi